Joan Roig (alcalde), alcalde de Palafrugell entre el 1785 i 1787
 Joan Roig (pare) (Barcelona, 1629/1635 – 1697), escultor, pare de Joan Roig i Gurri, autor de retaules de la Catedral de Barcelona
 Joan Roig i Alfonso (València, 1949), empresari, fundador de la cadena Mercadona
 Joan Roig i Ballestà (Sant Feliu de Guíxols, 1847 – Valls, 1920), mestre i escriptor
 Joan Roig de Corella o Joan Roís de Corella (Gandia o València, 1435 – València, 1497), religiós i escriptor
 Joan Roig i Diggle (1917– 1936), beat del Masnou
 Joan Roig i Duran (Barcelona, 1954), arquitecte i professor de l'ETSAB
 Joan Roig i Girbau (Rubí, 1930), cineasta, autor de curt-metratges
 Joan Roig i Gironella (Barcelona, 1912 – Sant Cugat del Vallès, 1982), jesuïta i filòsof
 Joan Maria Roig i Grau, alcalde d'Amposta 1987-2007, president de l'Associació Catalana de Municipis, diputat al Parlament de Catalunya
 Joan Roig i Gurri (Barcelona, ~1656 – 1706), escultor, fill de l'escultor del  Joan Roig (pare)
 Joan Roig i Montserrat (1940), poeta i músic, rector d'Ulldemolins, autor de lletres de goigs i estudiós del tema
 Joan Roig i Obiol, historiador, autor de l'Atlas histórico (2000) i El nacionalismo catalán (1998)
 Joan Roig i Piera (1902-?). Nom d'un carrer cèntric de Cubelles
 Joan Roig i Ramoneda, rector de Sant Joan de Vilassar entre 1916 i 1957
 Joan Roig i Solé (Reus, 1835 – Barcelona, 1918), escultor, autor de la Dama del paraigua del Parc de la Ciutadella a Barcelona
 Joan Roig i Soler (Barcelona, 1852 – 1909), pintor paisatgista, iniciador de la pintura luminista a Catalunya
 Joan Roig i Vidal (Ulldecona, 1954), mestre i historiador
 Joan Baptista Roig (València, ? – 1650), poeta i erudit
 Joan Gaspar Roig i Jalpí (Blanes, 1624 – Manresa, 1691), historiador, autor de l'apòcrif Llibre dels feits d'armes de Catalunya
 Joan Jaume Roig Palliser, pianista i director del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca 
 Joan Maria Roig i Borràs, polític i pèrit, alcalde de Reus per unes hores
 Joan I el Roig (1217 – 1286), duc de Bretanya